Folon peut désigner :

Toponyme 
Folon, une région de Côte d'Ivoire.

Patronyme 
Jean-Michel Folon (1934-2005), plasticien belge.

Musique 
Folon un album de musique de Salif Keïta paru en 1995

Paronyme 
 Laurent Faulon, plasticien français